Бријокур може да се односи на:

 Бријокур (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бријокур (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона